El término hormiguero alipunteado puede referirse a:

 Hormiguero alipunteado (P. stellaris), el nombre común del ave Pygiptila stellaris en Colombia;

 Hormiguero alipunteado (M. leucostigma), el nombre común del ave Myrmelastes leucostigma en Venezuela.